Parler d'ma vie () — пісня Жан-Жака Гольдмана, записана в 1985 році. Увійшла до четвертого студійного альбому «Non homologué».

Про пісню 
Композиція «Parler d'ma vie» має характерні лірико-шансонні елементи тогочасся. Повільну вокальну партію Жан-Жак супроводжує мелодійним награванням труби. Пісню переспівували: і сам автор, й інші французькі виконавці.

Фрагмент пісні 
Фрагмент пісні (перший куплет і приспів):
J'voulais t'parler d'ma vie, c'est rare quand ça m'arrive
Un moment suffira, y'a pas grand chose à dire
Passé trente ans et je sais, au moins, j'imagine
Je n'aurai pas mon nom dans les magazines

Vois-tu, je suis de ceux que la foule rassure
On ne peut être rien que parmi des milliers
"Has been" avant d'avoir été, c'est un peu dur
Ma vie, tout l'monde aurait si bien pu s'en passer
Je te dis pas les peurs, les lueurs et les flammes
Je te dis pas le sang qui fait cogner le coeur
Je te dis pas ces moments si froids et si pâles
Et son visage qui justifiait mes heures
...

Примітки

Посилання 
Композиція «Parler d'ma vie» у виконанні Жан-Жака Ґольдмана
Синопсис пісні на вебресурсі Жан-Жака Гольдмана 

Пісні Жан-Жака Гольдмана